Євдокіївка — село в Україні, в Магдалинівському районі Дніпропетровської області.
 Євдокіївка (Будьоннівський район) — колишнє село, сучасний мікрорайон Донецька.
 Петро-Євдокіївка — село в Україні, в Роздільнянському районі Одеської області.
 Єсаулівка (до 1803 року — Євдокіївка) — селище міського типу в Антрацитівському районі Луганської області.
 Євдокіївка (Воронезька область) — село в Кантемирівському районі Воронезької області РФ.